O nome Alpha foi usado para dar nome a ciclones tropical no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Alpha (2005) - Tempestade moderamente forte que atingiu a República Dominicana.
 Tempestade subtropical Alpha (2020) - tempestade subtropical de curta duração que atingiu o solo em Portugal.

Desambiguação